AFC er en forkortelse, der kan betyde et af følgende:

 American Football Conference
 Automatisk frekvenskontrol
 Asian Football Confederation